Actisecos är ett släkte mossdjur. Actisecos ingår i familjen Actisecidae. 

Actisecos är det enda släktet i familjen Actisecidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Actisecos